Термин деволуција има више значења.

 Деволуција (социологија), процес померања социјалних програма.
 Деволуција (држава), трансфер овлаштења централне владе на регионалне владе.
 Деволуција (биологија), обратна еволуцију, односно еволуција врста према примитивнијем облику.